Rubén Yáñez ist der Name folgender Personen:

* Rubén Yáñez (Theaterregisseur) (1929–2015), uruguayischer Theaterregisseur, Schauspieler und Dozent
 Rubén Yáñez (Fußballspieler) (* 1993), spanischer Fußballspieler